Поперешнюк Володимир Анатолійович (* 1975) — український підприємець, співзасновник компанії «Нова Пошта».
 Поперешнюк Інна Степанівна — український підприємець, меценат, громадська діячка. Співзасновниця компанії «Нова Пошта».